Belgiska Cupen (fr-Coupe de Belgique, nl-Beker van België) är en nationell fotbollsturnering i Belgien som startade 1911. Finalen spelas på Stade Roi Baudouin, Bryssel.

Historia 
Den första cup tävlingen i Belgien spelades 1907-08, men lagen som deltog var inte riktiga lag utan provinslag. Västflandern vann över Antwerpen med 6-2. Året därpå vann Antwerpen över Brabant Wallon med 5-2. Sedan ställdes cupspelet in under två år innan den spelades igen 1911, den här gången med klubblag men man han bara spela i tre år innan den ställdes in igen, den här gången på grund av Första Världskriget. Uppehållet varade den här gången till säsongen 1926-27, men tävlingen föll i onåd hos dåtidens ledande klubbar. 1953 var det dags igen men efter tre år höll man en omröstning bland klubbarna och tävlingen stoppades igen. 1964 startade tävlingen igen för att Belgiska klubblag skulle kunna delta i Cupvinnarcupen som startat några år tidigare.

Belgiska Ligacupen 
En annan cuptävling Belgiska Ligacupen spelades mellan 1997 och 2000. Det vinnande laget var kvalificerat för spel i Intertoto Cupen men de större klubbarna förmenade tävlingen och ställde upp med sina B-lag. Detta tillsammans med dåliga åskådarsiffror var några av anledningarna till att tävlingen lades ned efter tre säsonger. De tre vinnarna av tävlingen var i tur och ordning; Lommel, Sint-Truiden och Anderlecht.

Finaler

Källor

Externa länkar 
 Lista över alla finaler
 Belgisk fotbolls historia
 Belgiska fotbollsförbundets officiella webbsida 
 En belgisk fotbollssida

Fotbollstävlingar i Belgien
Nationella cuper i fotboll
Återkommande sportevenemang med premiär 1911